Schwartzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar von Schwartzenberg († 1661), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Melchior von Schwartzenberg (1613–1664), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Roger-Gérard Schwartzenberg (* 1943), französischer Politiker der Parti radical de gauche

Siehe auch:
 Schwarzenberg